С этого розыгрыша кубка России изменилась формула турнира. На первом этапе принимают участие клубы высшей и первой лиг чемпионата России. Команды разбиваются на группы и победители однокруговых турниров выходят в 1/8 финала, где включаются в борьбу представители Суперлиги. В стадии плей-офф соперники проводили по матчу дома и на выезде, по результатам которых подсчитывались очки без учёта забитых мячей. При равенстве очков назначалось дополнительное время, если и оно не выявляло победителя, то пробивалась серия пенальти.

Первый этап 
8-10 сентября 2006 года

Группа 1 
г. Иркутск

Группа 2 
г. Екатеринбург

Группа 3 
г. Волгоград

Группа 4 
г.Солнечногорск, 11-13 сентября 2006 года

Второй этап (плей-офф) 

Кубок России по мини-футболу
Футбол в России в 2006 году
Футбол в России в 2007 году
2006 год в мини-футболе
2007 год в мини-футболе